Mariaville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mariaville (Maine)
 Mariaville (Nebraska)
 Mariaville (New York)
 Mariaville Lake (New York)